

Anno 
 313 o 313 a.C.

Matematica
313 (numero)

Altro
 313 – automobile di Paperino
 313 – prefisso telefonico di Detroit